Wilenbach ist ein Gewässername in der Schweiz: 

 Wilenbach (Dorfbach) (auch Wilebach), rechter Zufluss des Dorfbachs in Spreitenbach, Kanton Aargau
 Wilenbach (Sitter), rechter Zufluss der Sitter in Wittenbach, Kanton St. Gallen